Литурги́ческий или церко́вный год — совокупность различных событий, вспоминаемых Церковью в течение года. В современной Католической Церкви (латинского обряда) церковный год определяется новым церковным календарём, введённым Папой Павлом VI в motu proprio Mysterii paschalis, опубликованном 14 февраля 1969 года. Основным документом, описывающим правила построения церковного календаря, являются «Общие нормы для литургического года и календаря». В дальнейшем в статье пойдёт речь именно о современном календаре, со ссылками, при необходимости, также на старый, дореформенный календарь.

Богослужебные циклы 
В Римском обряде, как и во многих других, богослужебный год можно представить в виде ряда вложенных циклов, включающих воспоминания определённых праздников или святых. В частности, в Римском обряде можно выделить следующие циклы:

Суточный цикл, то есть, последовательность богослужений, совершаемых в течение суток. Рассмотрение этого цикла выходит за рамки данной статьи, подробнее об этом см. Литургия часов.

Недельный цикл. Согласно древней традиции, каждый день недели посвящён какому-либо святому или событию. В традиции Римского обряда сформировались следующие посвящения:

 Воскресенье — Христову Воскресению и Святой Троице
 Понедельник — Святому Духу и душам в чистилище
 Вторник — Святым ангелам
 Среда — Святому Иосифу
 Четверг — Святым Дарам
 Пятница — Страстям Христовым и Его Святому Сердцу
 Суббота — Пресвятой Богородице и её Непорочному Сердцу

В современной практике из этих посвящений сохранились преимущественно два: пятница, как день воспоминания крестных страданий Господа (в этот день предписывается воздержание от мяса), и воскресенье, как день Воскресения Христа из мёртвых. Также может совершаться богослужение в честь Пресвятой Богородицы в субботу.

Месячный цикл. Каждый месяц года также имеет в традиционном календаре свои посвящения:
 Январь — имени Иисуса
 Февраль — Святому Семейству
 Март — Святому Иосифу Обручнику
 Апрель — Святым Дарам
 Май — Пресвятой Богородице
 Июнь — Святому Сердцу Иисуса
 Июль — Пречистой Крови Христовой
 Август — Непорочному Сердцу Богородицы
 Сентябрь — Семи скорбям Марии
 Октябрь — Розарию Пресвятой Богородицы
 Ноябрь — Поминовению усопших
 Декабрь — Непорочному Зачатию

В современной практике сохранились в основном четыре из них. Май и октябрь посвящены Пресвятой Богородице, июнь — Святейшему Сердцу Иисуса, а ноябрь — поминовению усопших.

Годичный цикл. Годичный цикл, то есть, последовательность событий, воспоминаемых в течение года, складывается из двух циклов праздников — подвижных и неподвижных. Подробнее о них будет сказано далее. Говоря обобщённо, годичный цикл складывается из нескольких частей (которые в литургических книгах именуются «время» (tempus)) следующим образом:

 Адвент — начинается за 4 воскресенья до Рождества
 Рождественский период — от Рождества до праздника Крещения Господня (воскресенье после Богоявления)
 Рядовой период (tempus per annum) — до начала Великого Поста
 Великий пост — от Пепельной среды до Страстной среды
 Пасхальное Триденствие — три последних дня Страстной недели и первый день Пасхи выделяются в особое время, именуемое Священное Пасхальное Триденствие
 Пасхальный период — от Пасхи до Пятидесятницы
 Рядовой период — Рядовой период возобновляется после Пятидесятницы с той недели, на которой он был прерван началом Великого поста и заканчивается Торжеством Христа Царя — последним воскресеньем перед началом Адвента.

Помимо этого, можно назвать ещё несколько циклов, связанных с богослужебным чтением Писания. Так, чтение Писания на мессе в будние дни определяется двухлетним циклом (чётные и нечётные годы), а в воскресные дни — трёхлетним (годы A, B, C). Чтения на Часе чтений могут совершаться по одно- или двухлетнему циклу. Псалтирь на Литургии часов прочитывается в течение 4-х недель.

Литургический день 
До реформ середины XX века литургический день в Римском обряде, по древней традиции, начинался с вечера предшествующего дня (как это до сих пор в Византийском обряде). После реформы 1969 года эта практика была упрощена, и теперь богослужебный день соответствует дню календарному (от полуночи до полуночи). Исключения составляют лишь воскресные дни и торжества, празднование которых начинается накануне вечером.

Ранги праздников 
В современном римском обряде существуют следующие категории праздников (перечислены в порядке возрастания торжественности):

Будний день (feria). В этот не совершается никаких праздников или воспоминаний святых. В отличие от византийского обряда, в римском календаре есть дни, на которые никаких памятей святых не приходится. Это не значит, что в календаре в этот день отсутствуют святые, просто они не поминаются на богослужении (что, разумеется, не препятствует совершению памяти этого святого там, где он является местночтимым, или как-то иначе почитается).

Некоторые ферии могут иметь привилегированное значение. В такие дни не может быть никаких других праздников или памятей. Например, Пепельная среда, Страстная и Пасхальная недели.

 (memoria). Память может быть обязательной (memoria obligatoris) и необязательной, факультативной (memoria ad libitum). Во втором случае совершающим богослужение предоставляется выбор, совершать эту память, или нет. Памяти обычно посвящены святым, хотя бывают и исключения. Богослужение в такой день не сильно отличается от будничного. Псалмодия читается рядовая, однако гимн, краткое чтение с респонсорием, антифоны на Benedictus и Magnificat, прошения и коллекта — в честь памяти.
 
Широко использовавшийся в дореформенной календаре такой тип памяти, как Воспоминание (commemoratio), в нынешнем календаре отсутствует, однако уставные рубрики всё же содержат о нём упоминание. Воспоминание совершается (по желанию) в «предоктаву» (17—24 декабря) и октаву Рождества и в будние дни Великого поста, каковые дни имеют приоритет перед памятями святых. В этом случае святому на Часе чтений добавляется собственное чтение с респонсорием и читается коллекта, на утрени же и вечерне по прочтении рядовой коллекты читается антифон (на Benedictus или Magnificat) и коллекта святому.

 (festum). В дни праздников богослужение носит уже иной, праздничный характер. На Литургии часов (кроме дневного часа) всё — празднику, в конце Часа чтений поётся Te Deum. На мессе поётся Gloria, чтения Писания посвящены празднику.

Торжество (solemnitas). К числу торжеств относятся наиболее важные праздники года (также, с т. з. богослужения, к ним можно отнести и все воскресенья). Празднование торжества начинается накануне вечером (при этом совершается т. н. «первая вечерня»), вся служба Литургии часов — празднику, на мессе полагается не два чтения Писания, как обычно, а три, читается Credo. Если торжество приходится на пятницу, традиционное воздержание в этот день отменяется.

Наиболее значимые торжества могут праздноваться с октавой. Октава (от лат. octo, восемь) означает празднование в течение восьми дней. Этот обычай берёт начало ещё в Ветхом Завете (напр., Числа, 29, 12-38), ср. также попразднства и отдания праздников в Византийском обряде. В традиционном римском обряде многие великие праздники имели октаву, некоторые октавы даже пересекались. В середине 1950-х годов число торжеств с октавой сократили до трёх наиболее важных — Рождества Христова, Пасхи и Пятидесятницы, а после 1969 года — до двух: Пасхи и Рождества.

Неподвижные праздники 
Неподвижными называются праздники, которые привязаны к календарю, то есть, приходятся каждый год на один и тот же день. Основные праздники года и некоторые известные святые представлены в данной таблице:

Подвижные праздники 
Подвижными называются праздники, дата празднования которых зависит от даты Пасхи, таким образом, в разные годы они приходятся на разные дни. Основные подвижные праздники приведены в данной таблице (В скобках указан, сокращённо, день недели, на который приходится данный праздник).

Есть также несколько подвижных праздников и торжество, чья дата исчисляется относительно Рождества.

 За 5 воскресений до Рождества — Праздник Христа Царя. Торжество
 4-1 воскресенья до Рождества — 1-4 воскресенья Адвента
 Воскресенье в октаве Рождества — Святого Семейства. Праздник. Если в октаве Рождества не будет воскресенья, праздник отмечается 30 декабря
 Воскресенье после Богоявления — Крещение Господне. Праздник. Окончание Рождественского периода

Наложения и переносы 
В Римском обряде, в отличие, например, от Византийского, нет столь развитой системы соединения разных праздников, приходящихся на один день. Как правило, если какое-нибудь воспоминание или праздник попадают на воскресенье или другой день, имеющий особое значение, этот праздник либо отменяется вовсе, либо переносится на другой день. При попадании на воскресный день торжества оно имеет приоритет перед воскресеньем; однако в особые периоды года (Великий пост, Пасхальный период, Адвент) приоритет имеет воскресенье, а торжество переносится на другой день. Так, например, торжество Благовещения, если оно попадает на одно из воскресений Великого поста, переносится на ближайший понедельник, если же он попадает на Страстную или Светлую недели, он переносится на период после окончания Светлой недели и совершается во вторник.

Подвижные праздники также иногда переносятся, но уже по другой причине: праздник, приходящийся на рабочий день, может быть перенесён на ближайшее воскресенье. Это объясняется т. н. «пастырской необходимостью» и имеет целью дать возможность посетить праздничную службу людям, которые в этот день работают. Например, на следующее за ними воскресенье может переноситься Вознесение, Торжество Тела Христова, из неподвижных праздников — Богоявление. Решение о том, какие именно праздники переносятся, лежит на местной епископской конференции. В России на общецерковном уровне такие переносы не практикуются (кроме переноса Торжества Тела Христова на воскресенье), однако возможны частные случаи, когда, например, в конкретном приходе храмовый праздник переносится на ближайшее воскресенье.

Обязательные праздники 
Ряд праздников в Католической Церкви относится к числу т. н. «обязательных» праздников (другие названия: «предписанные праздники», или «субграви», от лат. sub gravi poena, обозначающего степень вины того, кто эти праздники не соблюдает). В эти дни каждый католик обязан посетить праздничную мессу. В число таких праздников входят все воскресные дни года, а также 10 торжеств из приведённого ниже списка, хотя местная Епископская конференция может вносить коррективы в этот список, например, некоторые из этих праздников перенести на воскресенье.

 1 января — Торжество Пресвятой Богородицы
 6 января — Богоявление
 19 марта — Св. Иосифа Обручника
 40-й день после Пасхи — Вознесение
 60-й день после Пасхи — Пресвятых Тела и Крови Христовых
 29 июня — Свв. апостолов Петра и Павла
 15 августа — Успение (Взятие на Небо) Пресвятой Девы Марии
 1 ноября — Всех Святых
 8 декабря — Непорочное Зачатие Девы Марии
 25 декабря — Рождество Христово

См. также 
 Литургические цвета в римском обряде

Примечания

Ссылки 
  Некоторые литургические книги, в т. ч. «Общее наставление к Римскому миссалу» (включая «Общие нормы для литургического года и календаря») и Римский календарь
 Месса Миссала 1962 года Тридентская месса

Католические праздники
Католическая литургика